Saint-Servais – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Côtes-d’Armor.
 Saint-Servais – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Finistère.